Angelo Noseda – politico italiano
 Aristide Noseda – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Enea Noseda – politico italiano
 Gianandrea Noseda – direttore d'orchestra italiano
 Giorgio Noseda – medico e professore universitario svizzero
 Sergio Noja Noseda – dirigente d'azienda, arabista e accademico italiano